Arapaho, tribu ameríndia de Wyoming i Oklahoma
 Arapaho (llengua), llengua parlada per la tribu arapaho
 Arapahoe (Colorado), àrea no incorporada de Colorado
 Comtat d'Arapahoe, comtat de Colorado
 Arapahoe Basin, una àrea d'esquí de Colorado
 Arapahoe (Carolina del Nord), poble de Carolina del Nord
 Arapahoe (Nebraska), ciutat de Nebraska
 Arapaho (Oklahoma), poble d'Oklahoma
 Arapahoe (Wyoming), concentració de població designada pel cens de Wyoming
 USS Arapaho
 USS Arapahoe

Pàgines de desambiguació